Karl-Heinz Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Bernhardt (Theologe) (1927–2004), deutscher Theologe und Orientalist
 Karl-Heinz Bernhardt (Meteorologe) (* 1935), deutscher Meteorologe